GZP – codice vettore ICAO di Gazpromavia (Russia)